Luis de Borbón-Parma (Colorno, 5 de julio de 1773 - Toscana, 27 de mayo de 1803), infante de España por matrimonio al que Napoleón le concedió el ser rey de Etruria (1801-1803). Miembro de la rama menor de la Casa de Borbón española.

Biografía 
Nacido en Colorno, fue el primogénito del duque Fernando I de Borbón-Parma y de la archiduquesa austríaca María Amelia de Habsburgo-Lorena, por tanto nieto de María Teresa I de Austria y Francisco I por parte materna. Finalizó su educación en la corte española de donde provenía su familia y ahí contrajo matrimonio con María Luisa de Borbón, una de las hijas del rey Carlos IV y María Luisa de Parma, con lo que se convirtió en infante de España. La pareja tuvo dos hijos:

 Carlos Luis Fernando (1799-1883), que le sucedió primero como rey de Etruria y luego como duque de Parma, casado con la princesa María Teresa de Saboya, con quien tuvo descendencia.
 María Luisa Carlota (1802-1857), princesa de Sajonia, casada con el príncipe Maximiliano de Sajonia, viudo de su tía Carolina de Parma, y del que no tuvo descendencia.

En 1801, Carlos IV de España y Napoleón Bonaparte, que estaban aliados en las guerras napoleónicas mediante el Tratado de San Ildefonso de 1796, firmaron el nuevo Tratado de Aranjuez, por el cual España entregaría a Francia los ducados de Parma, Piacenza y Guastalla y el territorio de Luisiana a cambio del Gran Ducado de Toscana, que con el nombre de Reino de Etruria debería pasar al infante Luis Francisco. El nuevo rey Luis I, antes de tomar posesión de Etruria, tuvo que recibir la coronación por parte de Napoleón en París, para lo cual hubieron de viajar de incógnito bajo el falso título de conde de Livorno.

Luis y su familia llegaron a la nueva capital, Florencia, en agosto de 1801. Su reinado, no obstante, iba a ser corto porque la salud de Luis empeoró a finales de 1802 y el 27 de mayo de 1803 murió, a la edad de 30 años. Le sucedió su hijo Carlos Luis como Luis II de Etruria, pero bajo la regencia de su madre María Luisa.

Ancestros

Notas y referencias

Bibliografía 

 La Reina de Etruria Doña María Luisa de Borbón Infanta de España, Villa-Urrutia, Wenceslao Ramírez de Villa-Urrutia, Marqués de, Madrid, 1923.
 Mathieu, Bernanrd y André Devèche. Généalogie de la Maison de Bourbon. Ed. de La Tournelle, 1984.
 Volkmann, Jean-Charles. Généalogie des rois et des princes. Ed. Jean-Paul Gisserot, 1998.

Enlaces externos 

Duques de Parma
Casa de Borbón-Parma
Infantes de España de gracia
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Infantes de España del siglo XIX
Infantes de España del siglo XVIII
Infantes de España (Casa de Borbón)
Comendadores mayores de Castilla en la Orden de Santiago

Nacidos en Parma
Fallecidos en Florencia